Donald Robert "Don" "Donnie" Marshall, född 23 mars 1932, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare som tillbringade 19 säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för ishockeyorganisationerna Montreal Canadiens, New York Rangers, Buffalo Sabres och Toronto Maple Leafs. Han producerade 589 poäng (265 mål och 324 assists) samt drog på sig 127 utvisningsminuter på 1 176 grundspelsmatcher. Han spelade också på lägre nivåer för Buffalo Bisons  i American Hockey League (AHL), Cincinnati Mohawks i International Hockey League (IHL) och Canadien junior de Montréal i Ligue de hockey junior du Québec (LHJQ).

Marshall vann fem raka Stanley Cup-titlar med Canadiens för säsongerna 1955-1956, 1956-1957, 1957-1958, 1958-1959 och 1959-1960.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Donnie Marshall – Stats – NHL.com
Don Marshall NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Don Marshall hockey statistics and profile at hockeydb.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Buffalo Sabres
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i New York Rangers
Spelare i Toronto Maple Leafs
Spelare i Buffalo Bisons (1940–1970)
Spelare i Cincinnati Mohawks (1952–1958)
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Idrottare från Ontario
Levande personer
Födda 1932
Män
Stanley Cup-mästare 1960
Stanley Cup-mästare 1959
Stanley Cup-mästare 1958
Stanley Cup-mästare 1957
Stanley Cup-mästare 1956
Spelare valda av Buffalo Sabres i NHL:s expansionsdraft 1970